The Australasian Chmapionships 1923 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1923 roku w dniach 11–18 sierpnia, na kortach Milton Courts w Brisbane.

Była to 16–ta edycja rozgrywek u mężczyzn, a 2–ga u kobiet.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Australian Open według lat
1923 w tenisie ziemnym